Il doppio del torneo di tennis Tasmanian International 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Linda Harvey-Wild e Chanda Rubin che hanno battuto in finale 7–5, 4–6, 7–6 Jenny Byrne e Rachel McQuillan.

Teste di serie
 Inés Gorrochategui /  Larisa Neiland (semifinali)
 Debbie Graham /  Ann Grossman (primo turno)
 Laura Golarsa /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Linda Harvey-Wild /  Chanda Rubin (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1994